FK5 est un sigle qui signifie :
 Fundamental Katalog, , un catalogue d'étoiles ;
 FK5, un verre de la famille des fluorocrowns.

Sigle de 3 caractères